Effet miroir, en anglais , nouvelle d'Isaac Asimov publiée en 1972 ;
 Effet miroir, album de Zaz sorti en 2018.

Effet miroir peut également désigner :
 l'effet miroir en imagerie numérique, effet visuel appliquant une symétrie axiale ;
 l'effet miroir dans la pratique du parapente, interaction dangereuse entre le parachute de secours et le parapente.